Maria van Gelre (overleden 1397)
 Maria van Gelre (1380 - na 1427)
 Maria van Egmont-Gelre (ca. 1429-1463), zowel Maria van Gelre als Maria van Egmond genoemd